Vasse peut désigner :
 Vasse, un village des Pays-Bas.
 Cornélie Wouters de Vassé (1737–1802), une philosophe française.
 Thomas Vasse (1774–1801?), un marin français.
 Louis-Virgile-Raoul Vasse du Saussay (1846–1932), un homme politique français.
 Vasse, une région australienne où Thomas Vasse perdit la vie au début du .
 Vasse Chandler, 2001, un genre de coléoptères de la famille des Staphylinidae.

Orthographe voisine 
 , un autre patronyme.
 Rouessé-Vassé, une commune française.
 

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme normand